Никола́й Ви́кторович Перцо́в (р. 23 декабря 1944, Москва) — советский и российский лингвист, литературовед. Один из участников разработки лингвистической теории «Смысл ↔ Текст» Игоря Мельчука. Доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института русского языка имени В. В. Виноградова Российской академии наук (ИРЯ РАН).

Биография 
Николай Перцов родился 23 декабря 1944 года в Москве в семье критика-литературоведа, маяковеда Виктора Перцова. После окончания средней школы поступил на отделение структурной и прикладной лингвистики филологического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.

По окончании в 1968 году университета работал главным образом в области формальной лингвистики, автоматического перевода, информационного поиска. Один из участников разработки лингвистической теории «Смысл ↔ Текст» Игоря Мельчука, в соавторстве с которым написал книгу по формальному описанию английского синтаксиса.

В 1978 году защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата филологических наук на тему «О понятии грамматического представления формы слова (на материале английского языка)».

В 1999 году защитил в Институте русского языка имени В. В. Виноградова Российской академии наук (ИРЯ РАН) диссертацию на соискание учёной степени доктора филологических наук на тему «Проблема инварианта в грамматической семантике».

Работал во Всесоюзном институте научно и технической информации (1968—1969), в Лаборатории машинного перевода 1-го Московского государственного педагогического института иностранных языков (1969—1976), в институте Информэлектро и Институте проблем передачи информации в группе исследователей под руководством Юрия Апресяна (1976—1986), во Всесоюзном научно-техническом информационном центре (1986—1990), в Российском государственном гуманитарном университете (1993—2000). С 2003 года работает в Институте русского языка имени В. В. Виноградова Российской академии наук.

Работал в Карлове университете (1987), Монреальском университете (1990, 1991, 1994), Нантском университете (1999, 2001, 2003).

С начала 1990-х годов занимается проблемами русской грамматики, лингвистической поэтики и текстологии. С начала 2000-х годов занимается рукописной текстологией — преимущественно на основе рукописей Александра Пушкина и Велимира Хлебникова.

Автор около 130 публикаций. Член диссертационного совета Института русского языка имени В. В. Виноградова Российской академии наук.

Семья 
 Отец — Виктор Осипович Перцов (1898—1980), советский литературовед, литературный критик.
 Жена (с 1971) — Наталья Николаевна Перцова (урождённая Моисеева, 1945—2015), советский и российский лингвист, литературовед.

Участие в программных комитетах конференций 
 2018 — член организационного комитета конференции «От языковых машинных фондов к лингвистическим корпусам: памяти В. М. Андрющенко» (Москва).

Библиография

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Выпускники филологического факультета МГУ
Лингвисты СССР
Лингвисты России
Литературоведы СССР
Литературоведы России
Пушкинисты
Исследователи русского авангарда
Хлебниковеды
Сотрудники Института русского языка имени В. В. Виноградова
Сотрудники ВИНИТИ
Сотрудники ИППИ РАН